Burnham kan syfta på följande platser:

Nya Zeeland 

 Burnham (ort i Nya Zeeland), Canterbury, Selwyn District,

Storbritannien 

 Burnham-on-Sea, ort, England, Somerset, 
 Burnham-on-Crouch, England, Essex, 
 Burnham, Buckinghamshire, ort i England, 
 Burnham, Lincolnshire, ort i North Lincolnshire, Lincolnshire, England,

USA 

 Burnham (ort i USA, Illinois), Cook County, 
 Burnham (ort i USA, Maine), Waldo County, 
 Burnham (ort i USA, Pennsylvania), Mifflin County, 

Robotskapade Nya Zeelandförgreningar
Robotskapade USAförgreningar